King John’s Castle ist der Name folgender Burgen:
King John’s Castle (Limerick) in Limerick in Irland
King John’s Castle (County Limerick) in Kilmallock in Irland
King John’s Castle (County Louth) in Carlingford in Irland
Odiham Castle in Hampshire in England.